«Кто?» — советский мультфильм 1986 года
 «Кто?» — французский фильм 1970 года, режиссёр Леонард Кейжель
 «Кто?» — британский фильм 1973 года, режиссёр Джек Голд
 «Кто?» — бразильский короткометражный фильм 2000 года, режиссёр Гилсон Варгас
 «Кто?» — музыкальный конкурс телеканала «Россия-1», отбор России на конкурс «Евровидение».